Есон може да се односи на:

 Есон (Француска), департман у Француској
 Есон (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Есон (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Есон, личност из грчке митологије.